Selbecke ist der Name von geographischen Objekten:

 Selbecke (Hagen), Stadtteil der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen
 Selbecke (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Selbecke (Hundem) (Selbeckebach), Zufluss der Hundem nahe Selbecke (Kirchhundem), Nordrhein-Westfalen